Понтеведра (, )  — провінція на північному заході Іспанії у складі автономного співтовариства Галісія. Адміністративний центр — Понтеведра.

Назва 
 Понтеведрійська прові́нція () — латинська назва провінції.
 Понтеве́дра (, ) — сучасна іспанська і галісійська назви.
 По́нте-Ве́дра () — назва в старій орфографії.

Адміністративний поділ

Релігія 
 Компостельська церковна провінція Католицької церкви

Примітки

Посилання 

Провінції Іспанії
Галісія
Понтеведра (провінція)